Лозе ():

Топонимы 
 Лозе — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Лозе — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.

Фамилия 
 Лозе, Адольф (1807—1867) — прусский архитектор.
 Лозе, Генрих (1896—1964) — высокопоставленный деятель НСДАП и Третьего рейха, один из организаторов и руководителей оккупационного режима на территории СССР.
 Лозе, Рене (род. 1973) — немецкий (до 1990 года представлял ГДР) фигурист, выступавший в танцах на льду.
 Лозе, Рихард Пауль (1902—1988) — швейцарский художник и график.

Другое 
 Лозе — крупный ударный кратер в области юго-восточного побережья Моря Изобилия на видимой стороне Луны.